La saison 1969-1970 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le FC Carl Zeiss Jena qui remporte la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 7 points d'avance sur le tenant du titre, le FC Vorwärts Berlin et 8 sur le SG Dynamo Dresden, promu de DDR-Liga. C'est le  de champion de RDA de l'histoire du club. Le Vorwärts remporte tout de même un trophée cette saison en s'imposant en finale de la Coupe de RDA, face au Lokomotive Leipzig.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1969 en Allemagne de l'Est
RDA
1970 en Allemagne de l'Est